Aeolidiella olivae är en snäckart som beskrevs av Frank Mace MacFarland 1966. Aeolidiella olivae ingår i släktet Aeolidiella och familjen snigelkottar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Snigelkottar
olivae